Anton Andreïevitch Boukhanko - en russe :  (Anton Andreevič Buhanko) et en anglais :  - (né le  dans l'oblast de Magadan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
En 2002, ce joueur formé au Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. Après plusieurs saisons dans diverses équipes de cette ligue et des deux échelons supérieurs, la Vyschaïa liga et la Superliga, il intègre l'équipe première du Metallourg en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 48|| 3|| 8|| 11|| 26|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Gazovik Ouniver || Pervaïa liga || 8|| 1|| 3|| 4|| 22|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 43|| 1|| 0|| 1|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 43|| 3|| 5|| 8|| 38|| 3|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2006-2007|| Avtomobilist Iekaterinbourg || Vyschaïa liga || 25|| 0|| 3|| 3|| 18|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK MVD || Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HK Belgorod || Vyschaïa liga|| 55|| 6|| 9|| 15|| 64|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HK Belgorod || Vyschaïa liga|| 45|| 6|| 5|| 11|| 40|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 35|| 5|| 2|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Ioujny Oural Orsk || VHL || 49|| 8|| 6|| 14|| 78|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Lada Togliatti || VHL || 32|| 3|| 4|| 7|| 26|| 7|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || THK Tver || VHL || 16|| 0|| 3|| 3|| 6|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || THK Tver || VHL || 26 || 0 || 3 || 3 || 29 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 20 || 1 || 5 || 6 || 10 || 7 || 0||0 ||0 || 6
|-
|2018-2019 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 2|| 2|| 0||0 ||0 || 0
|-
|2019-2020 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en juillet 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Belgorod
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Lada Togliatti
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Tver
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg